Tanneberger ist der Familienname folgender Personen:

 André Tanneberger (* 1973), deutscher DJ und Musikproduzent, siehe ATB (DJ)
 Dieter Tanneberger († 2013), deutscher Verbandsfunktionär
 Erna Wildt-Tanneberger (1907–1978), deutsche Kommunalpolitikerin
 Marcus Tanneberger (* 1987), deutscher Violinist
 Michael Tanneberger (* 1954), deutscher Schauspieler
 Rüdiger Tanneberger (* 1940), deutscher Straßenradrennfahrer
 Stephan Tanneberger (1935–2018), deutscher Onkologe